Reuß zu Lobenstein ist der Name folgender Personen:
 Benigna Marie Reuß zu Lobenstein (1695–1751), Kirchenlieddichterin, siehe Benigna Marie Reuß zu Ebersdorf